Europamesterskabet i curling 2015 for herre- og kvindehold var det 41. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Esbjerg, Danmark i perioden 20. - 28. november 2015 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. A-turneringerne blev spillet i Granly Hockey Arena, mens B-turneringerne blev spillet i Esbjerg Curlinghal. Danmark var EM-værtsland for fjerde gang, men det var første gang at mesterskabet blev afholdt i Esbjerg.

Mændenes EM-titel blev for niende gang i mesterskabets historie og for andet år i træk vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen besejrede Schweiz med 7-6 efter en ekstra ende i finalen. Det var fjerde gang at Edins hold vandt EM-guld. De tre første titler hjemførte holdet i 2009, 2012 og 2014. Bronzemedaljerne gik til Norge, som besejrede Finland i bronzekampen med 7-4. Finland sluttede dermed blandt de fire bedste for første gang siden 2002. Danmark deltog for første gang ikke i A-gruppen, men Rasmus Stjernes hold vandt til gengæld B-EM.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Ruslands hold med Anna Sidorova som skipper, der i finalen slog Eve Muirheads hold fra Skotland med 6-4. Det var tredje gang at Rusland vandt EM for kvinder, og det var anden gang med Sidorova som kaptajn. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som for femte EM i træk endte på fjerdepladsen efter at have tabt 8-10 til Finland i kampen om bronzemedaljerne. Finland havde ikke tidligere vundet medaljer ved EM i curling for kvinder. En af spillerne på det danske hold, Helle Simonsen, blev efterfølgende diskvalificeret på grund af en overtrædelse af WCF's dopingbestemmelser i forbindelse med en dopingtest afgivet under mesterskabet. Ud over diskvalifikationen blev Simonsen idømt en karantæne på 15 måneder. Straffen fik imidlertid ingen konsekvenser for resten af holdet, der derfor beholdt fjerdepladsen ved mesterskabet.

EM-turneringerne fungerede endvidere som VM-kvalifikation for både mænd og kvinder. De seks bedste hold (fraregnet Schweiz, der som værtsland automatisk var sikret deltagelse i VM) i mændenes turnering, Norge, Finland, Sverige, Skotland, Tyskland og Rusland, kvalificerede sig til VM i 2016 i Basel, mens den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af B-EM, Danmark.
Fra kvindernes turnering kvalificerede de syv bedste hold, Rusland, Skotland, Finland, Danmark, Sverige, Schweiz og Tyskland, sig direkte til VM i 2016, mens vinderen af B-EM, Italien, sikrede sig den sidste plads.

C-EM blev spillet i Champéry, Schweiz i perioden 11. – 17. oktober 2015, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om to ledige pladser ved B-EM.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Granly Hockey Arena, mens B-turneringen blev spillet i Esbjerg Curlinghal.

Ud over EM-titlen spillede holdene om syv ledige pladser ved VM i 2016 i Basel, Schweiz, hvortil Schweiz som værtsland allerede er kvalificeret. De seks bedst placerede hold ved A-EM (fraregnet Schweiz) kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til vinderen af B-EM, Danmark, som i en dyst i bedst af tre kampe vandt 2-0 over A-EM's nr. 8, Italien.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2014 og de to bedste hold fra B-EM 2014. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne møder grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

25 hold var tilmeldt B-EM, så de 11 lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Champéry, Schweiz den 11. – 17. oktober 2015, hvor Frankrig og Slovakiet sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet. Vinderen, Danmark, og nr. 2, Østrig, rykkede op i A-gruppen, og Danmark kvalificerede sig endvidere til VM i 2016, da holdet besejrede A-EM's nr. 8, Italien, med 2-0 i kampe i en dyst bedst af tre kampe om den sidste VM-plads.

Nr. 7 og 8 i de to grupper spillede videre i nedrykningsspillet om placeringerne 13-16. Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Kroatien og Estland, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de tre bedste hold fra hver gruppe. Vinderne af de to grupper er direkte kvalificeret til semifinalerne, mens de to toere og de to treere spiller kvartfinaler om de to ledige pladser i semifinalerne.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Nedrykningsspil 

Nedrykningsspillet har deltagelse af de to dårligst placerede hold fra hver gruppe. Nedrykningsspillet afvikles som et Page playoff, og de fire hold spiller om 13.- til 16.-pladsen og dermed også om at undgå to nedrykningspladser til C-EM 2016.

Playoff 1/2 

I playoff 1/2 spillede de to hold, der endte på 7.-pladserne i deres grupper om den samlede 13.-plads i B-EM. Vinderen, Wales, blev nr. 13 i B-EM og sikrede sig dermed endnu et år i B-gruppen. Taberen, Kroatien, gik videre til kampen om 14.-pladsen mod vinderen af playoff 3/4.

Playoff 3/4 

I playoff 3/4 spillede de to hold, der endte på 8.-pladserne i deres grupper. Taberen af kampen, Estland, blev nr. 16 i B-EM og rykkede dermed ned i C-gruppen. Vinderen, Belgien, gik videre til kampen om 14.-pladsen mod taberen af playoff 1/2, Kroatien.

Kamp om 14.-pladsen 

Kampen om 14.-pladsen stod mellem taberen af playoff 1/2, Kroatien, og vinderen af playoff 3/4, Belgien, og de to hold spillede om 14.- og 15.-pladsen ved B-EM. Vinderen af kampen, Belgien, sluttede på 14.-pladsen og sikrede sig dermed et år mere i B-gruppen, mens taberen, Kroatien, endte på 15.-pladsen og rykkede ned i C-gruppen.

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede 11 hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 11. – 17. oktober 2015 i Champéry, Schweiz. Turneringen blev vundet af Slovenien, der sammen med Slovakiet gik videre til B-EM senere på året.

VM-kvalifikation 

De seks bedste hold fra A-EM (fraregnet Schweiz) kvalificerede sig direkte til VM 2016 i Basel. Den sidste europæiske VM-plads går til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 7 (fraregnet Schweiz), Italien, og vinderen af B-VM, Danmark.

Kvinder 

Mesterskabet er opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spiller 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der slutter som nr. 9 og 10 i A-turneringen bliver rykket ned i B-gruppen. B-gruppen består af 16 hold, der spiller om to oprykningspladser til A-gruppen. A-turneringen bliver spillet i Granly Hockey Arena, mens B-turneringen bliver spillet i Esbjerg Curlinghal.

Ud over EM-titlen spiller holdene om otte ledige pladser ved VM i 2016 i Swift Current, Saskatchewan, Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM kvalificerer sig direkte til VM, mens den sidste plads går til vinderen i en dyst i bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8 og vinderen af B-EM.

A-EM 

A-EM har deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2014 og de to bedste hold fra B-EM 2014. Holdene spiller først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold går videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne møder grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

16 hold var tilmeldt B-EM, så de otte lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Champéry, Schweiz den 11. – 17. oktober 2015, hvor Slovenien og Slovakiet sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet. Vinderen, Italien, og nr. 2, Tjekkiet, rykkede op i A-gruppen, og Italien kvalificerede sig endvidere til VM i 2016, da holdet besejrede A-EM's nr. 8, Norge, med 2-1 i kampe i en dyst bedst af tre kampe om den sidste VM-plads.

Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, Frankrig og Østrig, i 2016 må spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne møder grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede otte hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 11. – 17. oktober 2015 i Champéry, Schweiz. Turneringen blev vundet af Frankrig, der sammen med Slovakiet gik videre til B-EM senere på året.

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM kvalificerer sig direkte til VM 2016 i Swift Current. Den sidste europæiske VM-plads går til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8, Norge, og vinderen af B-VM, Italien.

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation  
 Le Gruyère European Curling Championships 2015

Noter 

2015
Curling i 2015
Curling i Danmark
Sport i Esbjerg